Carl Joseph Begas (1794-1854), Duitse schilder
 Reinhold Begas (1831-1911), Duitse beeldhouwer